Плёцки () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Зальцланд. Подчиняется управлению Шёнебек (Эльбе).  Население составляет 1078 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 14,33 км². Официальный код  —  15 3 67 018.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Саксонии-Анхальт